Starrucca, un borough du comté de Wayne, en Pennsylvanie.
 , un cours d'eau, affluent du fleuve Susquehanna.
 , un pont en arc, sur le , près de Lanesboro (Pennsylvanie).